Bourne kan som auktorsförkortning betyda:

 Gilbert Charles Bourne
 B.A. Bourne

Robotskapade auktorsförkortningar